Anna Maria Canali (1918-2016), mezzo-soprano italienne ;
 Francesco Canali (1764–1835), prêtre, cardinal et archevêque italien ;
  (1958-), auteur-compositeur-interprète et chanteur italien ;
 Luca Canali (1925-2014), écrivain et poète italien ;
 Nicola Canali (1874–1961), prêtre catholique italien, cardinal et camerlingue du Sacré Collège.